«Мой рай» может означать:

 «Мой рай» — второй альбом певицы МакSим;
 «Мой рай» — сингл из данного альбома.